Universiade 1985 steht für:
 Sommer-Universiade 1985
 Winter-Universiade 1985